Faye Valentine steht für:
 Faye Reagan (* 1988), amerikanische ehemalige Pornodarstellerin
 Faye Valentine, Figur des Anime Cowboy Bebop